Marcel Hirscher, avstrijski alpski smučar, * 2. marec 1989, Annaberg-Lungötz, Salzburg, Avstrija.

V svoji karieri je osvojil osem zaporednih velikih kristalnih globusov za skupno zmago v svetovnem pokalu, kar pred njim ni uspelo nobenemu alpskemu smučarju.

Športna kariera

Hirscher je v svetovnem pokalu prvič nastopil 17. marca 2007 v Lenzerheideju, kjer je zasedel 24. mesto.

Znan je po svoji napadalni in brezkompromisni vožnji, ki ga je že velikokrat popeljala do velikih uspehov, prav tolikokrat pa tudi do padcev in odstopov.

Nase je opozoril že na mladinskih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil kar 6 medalj, in sicer 3 zlate (veleslalom 2007, veleslalom in slalom 2008), 2 srebrni (slalom 2007 in superveleslalom 2009) in 1 bronasto (veleslalom 2009).

Sezona 2006/07 
V svetovnem pokalu je debitiral v koncu sezone 2006/07 in takrat je za njegovo paradno disciplino veljal slalom. Njegovi trenerji so si od njega obetali zelo veliko, a Hirscher dolgo časa ni dokazal, da si zasluži tolikšno pozornost. Velikokrat se mu je namreč dogajalo, da je zaradi brezglave vožnje odstopil ali pa naredil napako in tekmo končal na koncu razpredelnice.

Včasih mu je vendarle uspel podvig, kot je bilo 4. mesto na Svetovnem prvenstvu v Val d'Iseru v superkombinaciji.

Sezona 2008/09 
Sezono 2008/2009 je v superveleslalomskem seštevku končal na 52. mestu, v veleslalomskem na 14. mestu, kombinacijo na 10. mestu, slalom pa na 9. mestu.

Sezona 2009/10 
A veliki met mu je uspel v sezoni 2009/2010, ko se je začel redno uvrščati med prvo deseterico v treh disciplinah. Tako je v francoskem Val d'Iseru dosegel svojo prvo zmago za svetovni pokal v veleslalomu  V isti sezono je zmagal še v Kranjski Gori, na 49. Pokalu Vitranc, ponovno v veleslalomu.

Z uspehi na Podkornu se je zavihtel na 3. mesto v veleslalomskem seštevku in na 6. v slalomskem, pa tudi na 4. v skupni razvrstitvi. Seštevek superkombinacije je končal na 11. mestu.

Sezona 2011/12 
Hirscher je v tej sezoni osvojil svoj prvi veliki kristalni globus. Prednost pred drugo uvrščenim Beatom Feuzem je bila le 25 točk. Osvojil je še svoj prvi mali kristalni globus v veleslalomu.

Sezona 2012/13 
V sezoni 2012/13 je osvojil še svoj drugi veliki kristalni globus. Pred Svindalom je imel več kot 300 točk prednosti. Veliki kristalni globus je v sezoni 12/13 osvojil skupaj s Tino Maze. Prejel je tudi mali kristalni globus v slalomskem sešteveku.

Sezona 2013/14 
V tej sezoni je osvojil še tretji veliki kristalni globus in vknjižil pet zmag. Osvojil je tudi mali kristalni globus v slalomu. Na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju je osvojil srebrno medaljo v slalomu. Prehitel ga je le Mario Matt.

Sezona 2014/15 

Sezona 2015 je bila prelomna, saj je postal prvi smučar v zgodovini, ki je osvojil štiri velike kristalne globuse zapored. Mali veleslalomski kristalni globus je dobil z več kot 200 točkami prednosti pred drugouvrščenim Pinturaultom.

Na veleslalomski tekmi v Garsmichu je dosegel eno največjih razlik na eni tekmi, saj je v veleslalomu za več kot tri sekunde premagal drugouvrščenega Neureutherja. Na svetovnem prvenstvu v Beaver Creeku pa je osvojil naslov svetovnega prvaka v kombinaciji in srebro v veleslalomu.

Sezona 2015/16 
V sezoni 2015/16 je osvojil mali kristalni globus v veleslalomu in skupni seštevek (zaporedni peti veliki kristalni globus), v slalomskem seštevku je bil drugi.

Sezona 2016/17 
Sezono je začel z drugim mestom na veleslalomski tekmi v Soldenu. Svojo prvo zmago v sezoni je dosegel 13. novembra 2016 na slalomu v Leviju, ki je bila njegova 40. zmaga v karieri.

Hirscher je na Svetovnem prvenstvu leta 2017 osvojil tri medalje od tega dve zlati in je prvi po Albertu Tombi, ki je na svetovnem prvenstvu zlato medaljo osvojil v obeh tehničnih disciplinah. Tombi je to uspelo leta 1996.

To sezono je še šestič zapored končal kot zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala in osvojil veliki kristalni globus. Takšen dosežek ni uspel še nobenemu smučarju. Marc Girardelli je osvojil pet velikih globusov (v obdobju osmih let). Najuspešnejša ženska Annemarie Moser-Pröll pa je osvojila šest globusov (v obdobju devetih let).

Sezona 2017/18 
Prvi dan snežnih priprav pred začetkom sezone si je med padcem na treningu slaloma na ledeniku Mölltal zlomil gleženj na levi nogi. Prvo zmago v sezoni je dosegel 3. decembra 2017 na veleslalomu v Beaver Creeku le nekaj mesecev po poškodbi gležnja. Hirscher je 22. decembra 2017 dobil slalom za svetovni pokal v Madonni di Campiglio s čimer je takrat prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Ta zmaga je pomenila nov mejnik v njegovi karieri, saj še nobene sezone ni začel tako dobro kot te, kljub poškodbi. V Adelbodnu, kjer je dobil slalom in veleslalom je podrl osebni rekord štirih zaporednih slalomskih zmag. S to zmago se je avstrijskemu rekorderju po številu zmag Hermannu Maierju približal na vsega dve zmagi. Hirscher je v Wengnu dobil še peti zaporedni slalom in prvega v Wengnu. Na slalomu 23. januarja 2018 v Schladmingu je s 54. zmago v svetovnem pokalu prehitel rojaka Hermanna Maierja po številu zmag in postal najuspešnejši avstrijski alpski smučar v zgodovini. V Kranjski Gori si je pred koncem sezone zagotovil vse tri globuse - slalomskega, veleslalomskega in velikega.

2018: Zimske olimpijske igre 
Hirscher je v Jeongseonu na Zimskih olimpijskih igrah prvič v karieri osvojil zlato olimpijsko medaljo, in sicer v kombinaciji. Avstrijec je zlatu, ki ga je dosegel v kombinaciji, 18. februarja 2018 dodal še veleslalomsko zlato.

Sezona 2018/19 
Sezono je začel z zmago na slalomski tekmi v Leviju. Na veleslalomu v Val d'Iseru je dosegel svojo šestdeseto (60) zmago v karieri in sedmo na tem prizorišču. Na tekmi v Alta Badii. 16. decembra 2018 se je s šesto veleslalomsko zmago na tem prizorišču, izenačil z Američanom Ligetyjem, ki je kot prvi na enem prizorišču zmagal na šestih veleslalomih. Ligetyju je to je uspelo v Kranjski Gori. Hirscher je dan kasneje prišel do svoje prve zmage v paralelnem veleslalomu oz. do 62. zmage v svetovnem pokalu in s tem ujel dozdajšnjo avstrijsko rekorderko Annemarie Moser-Pröll na večni lestvici.

Sloviti športni časnik L'Équipe ga je imenoval za najboljša športnika na svetu v letu 2018. V Adelbodnu, 13. decembra 2019 je z deveto zmago v sezoni, postavil rekord po številu zmag med moškimi na enem prizorišču. Rekorden je popravil tudi s 16 osvojenimi stopničkami, kar je prav tako največ med moškimi na enem prizorišču.

Hirscher je na Svetovnem prvenstvu v Areju osvojil srebro v veleslalomu in zlato v slalomu. Z zlatom v slalomu je poleg Šveda Ingemarja Stenmarka postal edini alpski smučar v zgodovini, ki je osvojil tri naslove svetovnega prvaka v slalomu.

Že sedem tekem pred koncem sezone si je zagotovil vse tri kristalne globuse - veleslalomskega, slalomskega in velikega za zmago v skupnem seštevku.

Upokojitev 
V sredo, 4. septembra 2019 je na novinarski konferenci v Salzburgu napovedal slovo od alpskega smučanja. V karieri je nastopil na 245 tekmah, od tega jih je 138 končal na stopničkah. V svetovnem pokalu je skupaj zbral 13.967 točk, 8 velikih in 12 malih kristalnih globusov. Upokojil se je pri vsega 30-tih letih.

Svetovni pokal

Skupni seštevek

 20 kristalnih globusov – (8 velikih kristalnih globusov, 6 malih slalomskih in 6 veleslalomskih)

Dosežki v svetovnem pokalu

Zmage v svetovnem pokalu

Stopničke

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 
Marcel Hirscher je na domačem svetovnem prvenstvu leta 2013 osvojil tri medalje od tega dve zlati medalji (slalom in ekipna tekma), ter srebro v veleslalomu. Leta 2015 pa je osvojil naslov svetovnega prvaka v kombinaciji in podprvaka v veleslalomu. Z ekipo je dosegel še eno zlato medaljo.

Leta 2017 je osvojil zlato tako v slalomu kot veleslalomu, ter za stotinko izgubil zlato v kombinaciji. Tako je postal prvi po Albertu Tombi, ki je na svetovnem prvenstvu zlato medaljo osvojil v obeh tehničnih disciplinah.

Leta 2019 je osvojil zlato medaljo v slalomu in srebrno v veleslalomu. S tem je izenačil rekord Stenmarka z osvojenimi tremi naslovi slalomskega svetovnega prvaka.

Legenda :
 — : Marcel Hirscher ni nastopal v smuku.

Zimske olimpijske igre 
Na Zimskih olimpijskih igrah 2014 je osvojil svojo prvo olimpijsko medaljo - srebrno v slalomu. Štiri leta kasneje je zbirko nadgradil v Južni Koreji z dvema zlatima medalja - v veleslalomu in kombinaciji.

Legenda :
 — : Marcel Hirscher ni nastopal v smuku in superveleslalomu.

Nagrade

Zasebno življenje 
Junija 2018 se je na Ibizi poročil s svojo dolgoletno partnerko Lauro Moisl. Čez nekaj mesecev, 7. oktobra 2018 pa se jima je rodil sin.

Opombe in reference

Zunanje povezave

 
 
 
 
 

Avstrijski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Avstrijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Avstrijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2018
Prejemniki olimpijskih medalj na Zimskih olimpijskih igrah 2018